Grigorij  Rossolimo (1860–1928) – rosyjski neurolog
 Nicolas  Rossolimo (1910–1975) – francuski szachista